HJ-Oberstammführer (Suboficial) Schrödinger(シュレディンガー准尉, Junior Warrant Officer Shuredingā) es un personaje ficticio del manga y OVA Hellsing creado por Kouta Hirano. Pertenece a las fuerzas de Millennium y su voz (en japonés) corre a cargo de Ryōko Shiraishi.

Schrödinger es un niño gato creado por el Doctor y pertenece a la unidad militar Werwolf.

Tiene la forma de un niño con orejas de gato y uniforme perteneciente a las Juventudes Hitlerianas, su rango es de Suboficial. Usualmente permanece sentado bajo el trono del Mayor como si fuera una mascota. También es el emisario de Millennium. Debido a su habilidad para estar "en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo" logró entrar en la mansión Hellsing sin activar el sistema de defensa de la misma para entregar un mensaje; después que Alucard le dispara en la cabeza por órdenes de Integra desaparece para luego aparecer en los cuarteles de Millennium sin ninguna herida aparente.

La naturaleza de Schrödinger (su aspecto, habilidades y nombre) están obviamente basados en la paradoja del gato de Schrödinger, sin embargo el origen de sus habilidades aún no ha sido establecido claramente; pero debido a las referencias se supone que están basados en la física cuántica. Esto es confirmado por el Mayor indirectamente cuando afirma que Schrödinger solo existe mientras tenga conciencia de sí mismo. Schrödinger puede entrar en el salón de conferencias de Hellsing y también se le aparece a Zorin Blitz cuando intenta entrar en la mente de Seras Victoria, lo que indica que puede aparecer también en planos mentales. 

Luego, reapareció ya a lo último de la lucha entre Alucard y Walter (Rejuvenecido al convertirse un vampiro), lo cual, da una frase lema de las Juventudes Hitlerianas y se corta la garganta, al término de esta. Lo cual, genera que su sangre se junte con el río de sangre de los muertos de Londres que junto Alucard, para recuperar sus energías luego de Invocar a sus Familiares; Lo que genera, que su sangre lo envenene (Ya que posiblemente, el Doctor a órdenes del Mayor, hiciesen su sangre una debilidad y fórmula final en contra de Alucard).

En consecuencia, es encerrado en una paradoja de Schrodinger. Durante 30 años, Alucard combatió a sus millones de almas que poseía por dentro, para que lograra regresar a la realidad, ya que en el Capítulo Final de Hellsing, le cuenta a Integra y Seras que solo posee un alma dentro de su interior, que lo convierte en un ser vivo y muerto al mismo tiempo, lo que da como resultado, que solo posee el alma de Schrödinger en su interior. o
Otra posibilidad es que Alucard mató a Schrödinger y el alma que quedó viva es la de Seras Victoria.

Su inmortalidad también puede ser explicada mediante la paradoja del gato de Schrödinger "que está vivo y muerto al mismo tiempo".

Más Información 

Hellsing (inglés)

Personajes de Hellsing

en:Schrödinger (Hellsing)